Пепельная среда () — день начала Великого поста в латинском обряде католической, англиканской и некоторых лютеранских церквей. Отмечается за 46 календарных дней (1,5 месяца) до праздника Пасхи. В католицизме в этот день предписывается строгий пост. В православии соответствует чистому понедельнику.

Значение 
Евангельское чтение этого дня — фрагмент из Нагорной проповеди о милостыне и посте (, ). Литургический цвет — фиолетовый.

На католических мессах этого дня проводится специальный обряд посыпания голов верующих освящённым пеплом (иногда вместо посыпания пеплом головы наносится на лоб пеплом знак креста). Этот обряд знаменует сокрушение и покаяние, которые требуются от христиан во время поста. Во время обряда священник говорит каждому верующему «Покайтесь и веруйте в Евангелие» (), либо «Прах ты и в прах возвратишься» (). Пепел, по традиции, получается от сожжения ветвей, сохранявшихся с прошлого Вербного (Пальмового) воскресенья.

Пепельной среде предшествует так называемый жирный вторник, который является последним днём периода карнавалов, времени празднеств и развлечений перед Великим постом (Марди Гра).

Этот обычай имеет древнее библейское происхождение — в Ветхом Завете посыпание головы пеплом являлось символом покаяния и смирения.

История 
Пепельная среда — начало Великого поста, который входит в употребление лишь в IV веке. Первоначально пост был 40-дневным, но затем в VIII веке к нему прибавили ещё несколько дней, так что его начало пришлось на среду. Хотя есть сведения и о более ранней спорадической практике. Иногда традиции Пепельной среды ассоциируются с Григорием Великим. Однако сама практика посыпания головы пеплом появилась гораздо позже, в X веке. Эльфрик Эбингдонский, архиепископ Кентерберийский в 995—1005 годах писал:

Славянские традиции 

Пепельная среда в народном сознании была границей, отделяющей мясопустные весёлые празднования, ряженье и строгий длительный пост. В народной традиции завершала Мясопуст: несмотря на церковные предписания, у славян-католиков часто в этот день ещё продолжались мясопустные игры и развлечения.

Даты 
Дни, на которые выпадает Пепельная среда в ближайшие годы:
 2014 — 5 марта
 2015 — 18 февраля
 2016 — 10 февраля
 2017 — 1 марта
 2018 — 14 февраля
 2019 — 6 марта
 2020 — 26 февраля
 2021 — 17 февраля
 2022 — 2 марта
 2023 — 22 февраля

См. также 
 Чистый понедельник — первый день поста у православных
 Жирный четверг
 Жирный вторник
 Политическая пепельная среда

Примечания

Литература

Ссылки 
 слово dies - женского рода, поэтому правильноdies cinera
 История и смысл Пепельной среды.

Католические праздники
Великий пост